Суломе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 115 км на північ від Тулузи, 24 км на північний схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 48 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 101,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суломе на сайті французького Національного інституту географії
 Суломе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суломе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суломе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суломе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот